Die Comarch Software und Beratung AG (ehemals SoftM Software und Beratung AG) mit Hauptsitz in München ist ein Anbieter von IT-Mittelstandlösungen. Muttergesellschaft ist die Comarch S.A. mit Hauptsitz in Krakau. Das Unternehmen war bis 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Geschichte 
Die Gesellschaft entstand durch Umfirmierung im Juni 2010 aus der SoftM Software und Beratung AG. Diese wurde 1973 gegründet und 1998 an der Frankfurter Börse notiert.

Seit 2008 ist die Comarch S.A. über ihre Tochtergesellschaft Comarch AG Mehrheitsaktionär des Unternehmens und besitzt seit 2009 durch die Übernahme von Aktienpaketen achtzig Prozent der Anteile.

Heute bildet das Unternehmen gemeinsam mit der in Dresden ansässigen Comarch AG die deutschsprachige Präsenz der Comarch S.A. Die Comarch Software und Beratung AG unterhält Standorte in Berlin, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, München und Münster.

Produkte 
Comarch hat sich auf den Vertrieb von IT-Komplettlösungen und -Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen spezialisiert. Im Fokus der Tätigkeiten stehen Lösungen für Enterprise Resource Planning, Enterprise-Content-Management, Elektronischer Datenaustausch, Customer-Relationship-Management, Business Intelligence und IT-Dienstleistungen sowie Rechenzentrumsleistungen und Beratung. Der Anbieter setzt hierbei verstärkt auf Cloud Computing und Software-as-a-Service-Modelle.

Weblinks 
 Deutsche Website der Comarch AG

Einzelnachweise 

Softwarehersteller (Deutschland)
Produzierendes Unternehmen (München)
Ehemals börsennotiertes Unternehmen (Deutschland)
Gegründet 2010